Un patrón de mate es un esquema de  jaque mate que ocurre frecuentemente en ajedrez. En los siguientes diagramas son las blancas las que dan mate.

Mate de Anastasia

En el Mate de Anastasia, un caballo y una torre se unen para atrapar al rey contrario entre el borde del tablero y una pieza de su bando. Este mate recibe su nombre de la novela Anastasia und das Schachspiel de Wilhelm Heinse.

Mate de Anderssen

El mate de Anderssen (nombrado por Adolf Anderssen), la torre o la Dama da mate al rey contrario en la última fila, apoyada por una pieza que ataca en diagonal, como un peón o un alfil.

Mate árabe

El mate árabe es el que se da al rey contrario en una esquina del tablero con una torre apoyada por un caballo.

Mate en la última fila

El mate en la última fila suele ocurrir cuando una torre o una dama dan mate a un rey encerrado en su primera fila por sus propias piezas (normalmente peones). También es conocido como el "mate del pasillo" o "callejón de la muerte".

Mate de alfil y caballo

El mate de alfil y caballo contra rey ocurre cuando un rey, un alfil y un caballo del mismo color dan mate al rey contrario en una de las esquinas del tablero controladas por el alfil, o una de las casillas adyacentes a estas.
Este mate suele ser el más difícil de los llamados mates básicos, pues requiere en algunos casos de hasta 35 jugadas para llegar al mate.

Mate de Blackburne

El mate de Blackburne, llamado así por Joseph Henry Blackburne es un método raro de jaque mate. Este esquema utiliza a la torre contraria (aunque también puede ser un alfil o la dama) para quitar al rey negro (por ejemplo) la casilla de escape f8. Uno de los alfiles  restringe a distancia los movimientos del rey contrario controlando las casillas de un color,  mientras que el otro alfil da mate apoyado por el caballo que controla las demás casillas enfrente del rey.

Mate de Boden

En el mate de Boden, dos alfiles atacan por diagonales cruzadas al rey contrario, obstruido por piezas de su bando; usualmente una torre y un peón. Recibe su nombre del inglés Samuel Boden.

Mate de Cozio

El mate de Cozio es un esquema común de mate. Esta es una versión invertida del mate de encajado. Fue nombrado luego de un estudio compuesto en 1766 por Carlo Cozio.

Mate del alfil de Damiano

El mate del alfil de Damiano es un esquema clásico de mate, que se da con una dama apoyada por un alfil. Recibe su nombre del portugués Pedro Damiano.

Mate de Damiano

El mate de Damiano es uno de los más antiguos esquemas de mate. Se produce cuando un peón controla las casillas de escape frente al rey contrario y usando la dama para dar el golpe final. A menudo se llega a este esquema sacrificando una torre, normalmente en la casilla h7, luego dando jaque con la dama en la columna 'h' y luego dando mate con la dama. Este mate fue publicado primero por Pedro Damiano en 1512.

Mate de David y Goliath

El Mate de David y Goliath puede tomar muchas formas, aunque generalmente se caracteriza por ser ejecutado por un peón y en el cual los peones enemigos están cerca.

Mate de doble alfil

El Mate de doble alfil es un método clásico similar al mate de Boden, aunque más simple. Este mate involucra a dos alfiles que atacan a un rey atrapado detrás de un peón en su casilla inicial.

Mate encajado

El mate encajado se produce cuando una dama apoyada por cualquiera de sus piezas da mate a un rey lejos del tablero, cuyas piezas ocupan una o varias de sus casillas de escape. Las piezas que encierran al rey contrario pueden ser cualesquiera, diferentes a un caballo no clavado.

Mate de Epaulette

Un Epaulette o mate de charretera es, en la definición más amplia, un mate donde el rey contrario está encerrado por piezas que ocupan sus casillas de escape en las dos columnas adyacentes. El mate de Epaulette más común es el de un rey confinado por sus dos torres en la última fila. Recibe su nombre por la similitud visual de un rey entre sus torres y la de un militar con sus charreteras.

Partidas de ejemplo
Van Wely–Morozevich, Wijk aan Zee 2001
Carlsen–Ernst, Wijk aan Zee 2004
Anand-Carlsen, Tal Memorial Blitz World Championship 2009

Mate de Greco

El mate de Greco, nombrado en honor al italiano Gioachino Greco, se produce cuando una dama o una torre dan mate al rey contrario ubicado en una esquina del tablero, que además tiene un peón de su bando quitándole la casilla de escape inmediatamente en diagonal, y un alfil controlando la casilla de escape en la columna adyacente.

Mate en la columna h

El Mate en la columna h es el que da una torre en la última casilla de la columna h, apoyada por un alfil. También se produce en otras columnas, por ejemplo contra un rey negro sin enrocar en la casilla e8 y una torre en d8 apoyada por un alfil en g5.

Mate de gancho

El mate de gancho es un mate entre una torre, un caballo y un peón de un bando contra un rey y un peón del otro. El rey contrario queda encerrado entre la torre (protegida por el caballo), el caballo (protegido por su peón), y encerrado por el peón de su bando.

Mate de Lolli

El mate de Lolli (llamado en honor a Giambattista Lolli), suele darse contra un rey en un fianchetto cuyo alfil ya ha sido eliminado, o contra un enroque con debilidades en las casillas que lo rodean.

Mate de Max Lange

El mate de Max Lange es otra forma de mate con una dama apoyada por un alfil.

Mate de Morphy

El mate de Morphy, nombrado en honor de Paul Morphy, es un mate efectuado por un alfil a un rey en una esquina del tablero, encerrado por un peón propio sin mover, y confinado al borde por una torre enemiga.

Mate de la Ópera

El mate de la Ópera es una variante del mate en la columna h, dado por una torre apoyada por un alfil. Recibe su nombre de la partida en consulta que Paul Morphy ganó en 1858 en la Ópera de París contra el duque de Brunswick y el conde de Isouard.

Mate de Pillsbury

Este mate recibe su nombre del jugador Harry Nelson Pillsbury. Funciona como una forma de molino entre una torre y un alfil contra un rey encerrado en una esquina.

Mate de Réti

El mate de Réti recibe su nombre del jugador checo Richard Réti, quien ganó de esta forma en once jugadas a Savielly Tartakower en 1910, en la ciudad de Viena. Es un mate dado por un alfil protegido por una dama o una torre, a un rey atacado por una diagonal y obstruido por sus propias piezas en las casillas restantes.

Mate de la coz

El mate de la coz sucede cuando un caballo da jaque mate a un rey rodeado por completo por piezas de su color (vulgarmente llamado mate al rata). También se le conoce como mate de Philidor.

Mate de sofocación

Este mate es similar al mate de Pillsbury, aunque se produce en coordinación de un caballo y un alfil.

Mate de cola de golondrina

El mate de "cola de golondrina", también llamado mate Gueridón, o mate del velador (o de mesita de noche) es similar al mate de Epaulette, aunque las piezas que ocupan las casillas de escape del rey contrario están una fila por detrás de su rey.

Véase también
Mate del loco
Mate de Legal
Mate del pastor

Referencias

Mates de ajedrez
Términos de ajedrez